Bagger är ett efternamn som förekommer i flera länder, i Norden i första hand i Danmark, men i Sverige också som soldatnamn. Ordet har vidare några användningar relaterade till ordets moderna tyska betydelse, grävmaskin.

Ordet bagger finns tidigast registrerat på medelnederländska med betydelsen mudder. Det har sedan på tyska blivit en yrkesbeteckning för en som muddrar, det vill säga schaktar under vatten i hav, sjöar och vattendrag. Efternamnet Bagger har bildats från detta yrkesnamn. Namnet bör inte förväxlas med det snarlika efternamnet Bager, som är det danska ordet för bagare.

Antaler bosatta personer med efternamnet Bagger var 2014 i Danmark 1076,, i Sverige 152,, i Finland 25 och i Norge 17.

Till de mera kända Baggersläkterna hör den skånsk-danska släkten Bagger, härstammande från Olof Bagger, född i Odense 1607, vilken upptagit namnet efter sin mor Karen Nielsdatter Bagger. Av hans söner återflyttade tre till Danmark, däribland Hans Bagger. Äldste sonen Johannes Bagger (död 1722) blev prost i Trelleborg och sonen Lars Bagger (död 1685) var rektor i Helsingborg och senare prost i Tanum i Bohuslän.

På tyska har yrkesnamnet Bagger överförts till mekaniska anordningar för muddring och grävning, dvs. mudderverk till sjöss och grävskopor och grävmaskiner till lands. Om den tyska betydelsen av ordet, se vidare nedan.

Personer med efternamnet Bagger
 Ankie Bagger (född 1964), svensk artist och artistförmedlare
 Carl Christian Bagger (1807–1846), dansk författare
 Eric Bagger (född 1955), svensk skolledare och författare
 Frederik Bagger (1710–1791), dansk lantman
 Hans Bagger (1646–1693), skånsk-dansk universitetslärare och biskop 
 Hedevig Johanne Bagger (1740–1822), dansk värdshusvärd och postmästare
 John Bagger (1874–1956), svensk arkitekt
 Lars Olof Bagger-Jörgensen (1879–1947), svensk lantmätare
 Mianne Bagger (född 1966), dansk-australisk golfspelare
 Olof Bagger (1607–1677), dansk-svensk präst, professor och universitetsrektor
 Signe Bagger-Jörgensen (1878–1941), svensk konstnär

Bagger som svenskt soldatnamn 
Bagger var båtsmansnamn i Nordmalings socken, i Västerbotten, avseende Rote 167 Bagger.

Totalt 27 personer finns upptagna mellan 1680-talet och 1850-talet, som båtsman eller fördubblingsbåtsman i Medelpad eller Ångermanland.

På holländska har bagger varit en vardaglig beteckning för tredje klassens marinsoldater, vilket i Sverige under indelningsverkets tid skulle motsvara meniga båtsmän. Detta kan förklara hur namnet har blivit ett svenskt soldatnamn.

Fiktiva individer
I J.R.R. Tolkiens romanvärld, bland annat i Sagan om ringen, förekommer två individer som i äldre svenska översättningar har efternamnet Bagger. De är
 Bilbo Bagger, en hob från Fylke som är huvudperson i Bilbo – En hobbits äventyr
 Frodo Bagger, en yngre släkting till Bilbo som blir huvudpersonen i Sagan om ringen
Det engelska originalet har här efternamnet Baggins, de nyare svenska översättningarna Secker (engelska bag = svenska säck).

Bagger, tyskt ord för grävmaskin
I modern tyska används ordet Bagger generellt med betydelsen grävmaskin. Västtyska anläggningar av den allra största storleken för grävning och schaktning i dagbrott för stenkol har oberoende av tillverkaren getts en fortlopande numrering som föregås av ordet Bagger. Två sådana anläggningar är:
Bagger 288
Bagger 293

I volleyboll förekommer termen baggerslag, ett slag som har grävmaskinen till förebild.

Källor

Danska efternamn
Svenska efternamn
Soldatnamn
Efternamn som syftar på yrken